AIM-9 Sidewinder, míssil ar-ar de curto alcance
Microsoft SideWinder, família de controladores de jogo